Příjmení Olič, přechýleně Oličová, nosí více osobností:

 Jiří Olič (* 1947), český básník, prozaik, esejista a literární kritik
 Karla Oličová (1915–1975), česká filmová herečka, vnučka Václava Oliče
 Václav Olič (1847–1932), rakousko-uherský a český policejní úředník, děd Karly Oličové

Související články 
 Ivica Olić (* 1979), chorvatský fotbalista

Rozcestníky - příjmení
Slovanská příjmení
Česká příjmení